Belenenses bezeichnet folgende Fußballvereine:

 Belenenses Lissabon, Lissabon
 Belenenses SAD, Oeiras